Maultasch ist der Familienname folgender Personen
 Alfred Maultasch (1914–2006), österreichischer Komponist und Klarinettist
 Margarete Maultasch, Beiname von Margarete von Tirol (1318–1369), Gräfin von Tirol und Görz

Maultasch steht für:

 Burg Maultasch, siehe Burgruine Neuhaus (Terlan)

Siehe auch:
 Maultasche